Isotoma — изотома, может означать:
 Isotoma (коллемболы) — род ногохвосток
 Isotoma (растения) — род цветковых растений () семейства Колокольчиковые (Campanulaceae)